A temporada da NHL de 2018–19 é a 101.ª da história da liga. O campeão da temporada foi o St. Louis blues e o vice o Boston bruins, com o St. Louis campeão pela primeira vez em sua história, e o Boston Bruins se tornando o time com maior número de vices campeonatos.

Temporada regular

Resultados 

* – Líder da divisão, y – Venceu divisão, z  Venceu conferência (e divisão), p-Vencedor do Troféu dos Presidentes

Playoffs

NHL
2018 no hóquei no gelo
2019 no hóquei no gelo
Desporto no Canadá em 2018
Desporto no Canadá em 2019
Desporto nos Estados Unidos em 2018
Desporto nos Estados Unidos em 2019